Гита Торкельсдоттир (; ) — датская аристократка, жена Годвина Уэссекского. Мать короля Гарольда Годвинсона и Эдиты Уэссекской, жены предпоследнего англосаксонского короля Эдуарда Исповедника.

Биография 
Гита Торкельсдоттир была дочерью датского вождя Торкиля Стюрбьёрнссона, который приходился внуком королю Дании Харальду I Синезубому, и сестрой датского ярла Ульфа Торкельсона, который был женат на Эстрид Датской, сестре короля Кнуда Великого. Она вышла замуж за англосаксонского дворянина Годвина Уэссекского. У них было много детей, пятеро сыновей становились эрлами в разное время, трое из которых были эрлами в 1066 году:

Двое из их сыновей, Гарольд и Тостиг, столкнулись друг с другом в битве при Стамфорд-Бридже, где Тостиг был убит. Менее чем через месяц трое из её сыновей — Гарольд, Гирт и Леофвин — были убиты в битве при Гастингсе.

Вскоре после битвы при Гастингсе Гита находилась в Эксетере и, возможно, подняла город на восстание против Вильгельма Завоевателя в 1067 году, что привело к осаде. Она безуспешно умоляла его возвратить тело убитого сына, короля Гарольда. Согласно «Англосаксонской хронике», Гита покинула Англию после Норманского завоевания вместе с жёнами, вдовами и семьями других англосаксов-аристократов, а всё имущество дома Годвина были конфискованы Вильгельмом. После этого немного известно о жизни Гиты, вероятно она отправилась в Скандинавию, где у неё оставались родственники.

Её выживший (и самый младший) сын Вульфнот почти всю свою жизнь провёл в плену в Нормандии до смерти Вильгельма Завоевателя в 1087 году. Только её старшая дочь, королева Эдита (ум. 1075), всё ещё обладала некоторой властью (номинальной) как вдова короля Эдуарда Исповедника.

Дети 
 (1019) Годвин Уэссекский, эрл Уэссекса
 Свен (ок. 1023 1052), эрл Герефордшира
 Гарольд II (ок. 1025 1066), король Англии (1066)
 Тостиг (ок. 1026 1066), эрл Нортумбрии
 Эдита (ок. 1029 1075), замужем за Эдуардом Исповедником, королём Англии
 Гирт (ок. 1032 1066)
 Гунгильда (ок. 1035 1080), монахиня
 Эльфгифу (ок. 1035 ?)
 Леофвин (ок. 1035 1066), эрл Кента
 Вульфнот (ок. 1040 1094)

Примечания

Литература 
 Barlow, Frank (1988)  The Feudal Kingdom of England 1042—1216 (New York: Longman) 
 DeVries, K. (1999) The Norwegian Invasion of England in 1066 (Woodbridge, UK: Boydell Press) 
 Mason, Emma (2004) House of Godwine: The History of Dynasty (London: Hambledon & London) 
 Rex, Peter (2005) Harold II: The Doomed Saxon King (Stroud, UK: Tempus) 
 Walker, Ian (2000) Harold the Last Anglo-Saxon King (Gloucestershire: Wrens Park)

Ссылки 
 Gytha 1 // Prosopography of Anglo-Saxon England

Дом Годвина
Женщины X века
Супруги правителей XI века